Latona (mythologie), een figuur uit de Romeinse mythologie.
Latona (tweekleppige), een genus van de Donacidae.
Latona (kreeftachtige), een genus van kreeftachtigen